Les aéroports les plus fréquentés de Malaisie sont mesurés à partir des données présentées par la « Malaysia Airports Holdings Berhad ». Les statistiques de l'Aéroport international de Senai proviennent du Ministère des Transports de Malaisie.

En graphique

Trafic de passagers

Galerie

Voir aussi 
Liste d'aéroports classés selon le nombre de passagers
Aéroports asiatiques classés par nombre de passagers

Liens externes 
Site de l'aéroport international de Kuala Lumpur
Malaysia Airports Holdings Berhad
Département de l'Aviation Civile de Malaisie
Ministère des Transports de Malaisie

Notes et références 

Malaisie